

События 
 Армяно-грузинская коалиция нанесла сокрушительное поражение войскам Мамлана I из династии Раввадидов.
 Поход аль-Мансура в долину Дуэро: осаждён Сан-Эстебан-де-Гормас, взяты Осма (август) и Клуния (сентябрь).
 989—1035 — конунг Дублина Сигтрюгг Шёлковая Борода.
 Подавление восстания Варды Фоки Младшего.
 13 апреля — в сражении у Абидоса византийский император Василий II разбил мятежные войска узурпатора Варды Фоки. В этой битве на стороне Василия II принимал участие шеститысячный корпус руссов, посланный на помощь императору киевским князем Владимиром Святославичем.

Русь 
 Русы на службе у эмира Дербента (см. Каспийские походы русов).
 Основание городов Путивль и Новгород-Северский.
 Строительство первого христианского храма в Киеве.
 Начата деятельность грека Михаила, предположительно первого киевского митрополита.

Скончались 
 Генрих I (герцог Каринтии)
 Кюрике I
 Смбат II

См. также

Примечания